Leptolalax arayai es una especie  de anfibios de la familia Megophryidae.

Distribución geográfica 
Se encuentra en Malasia.

Estado de conservación 
Se encuentra amenazada de extinción por la pérdida de su hábitat natural.

Referencias

Enlaces externos 

arayai
Anfibios de Borneo
Fauna endémica de Malasia Oriental
Animales descritos en 1997